Desa Ngoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 112,27), Jawa Timur, 
 Desa Ngoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 112,62), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar